David Moss (né le  à Dearborn, Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché au ,  choix au total par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames de Calgary au poste d'ailier gauche.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Sting de Saint-Louis || NAHL ||9 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2000-2001|| Roughriders de Cedar Rapids || USHL ||51 ||20 ||18 ||38 ||14 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2001-2002|| Wolverines du Michigan || NCAA ||43 ||4 ||9 ||13 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Wolverines du Michigan || NCAA ||43 ||14 ||17 ||31 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Wolverines du Michigan || NCAA ||38 ||8 ||12 ||20 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Wolverines du Michigan || NCAA ||38 ||10 ||20 ||30 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||63 ||21 ||27 ||48 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||28 ||9 ||12 ||21 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Flames de Calgary || LNH ||41 ||10 ||8 ||18 ||12 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2007-2008|| Flames de Calgary || LNH ||41 ||4 ||7 ||11 ||10 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
| 2008-2009|| Flames de Calgary || LNH ||81 ||20 ||19 ||39 ||22 ||6 ||3 ||0 ||3 ||0
|-
| 2009-2010|| Flames de Calgary || LNH ||64 ||8 ||9 ||17 ||20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||58 ||17 ||13 ||30 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Flames de Calgary ||LNH ||32 ||2 ||7 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Coyotes de Phoenix ||LNH || 45|| 5|| 15|| 20|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Coyotes de Phoenix || LNH || 79 || 8 || 14 || 22 || 18 || - || - || - || - ||- 
|-
|2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 60 || 4 || 8 || 12 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Bienne || LNA || 19 || 6 || 10 || 16 || 10 || 12 || 3 || 7 || 10 || 4 

| 501 || 78 || 100 || 178 || 157 || 17 || 4 || 2 || 6 || 4

Au niveau international 

|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || align="left"|
|-
| 2013 || align=left|Championnat du monde || 10 || 4 || 3 || 7 || 4 || align=left| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en décembre 1981
Naissance à Dearborn (Michigan)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur du HC Bienne